Notopygos hispidus är en ringmaskart som beskrevs av Thomas Henry Potts 1909. Notopygos hispidus ingår i släktet Notopygos och familjen Amphinomidae. 

Artens utbredningsområde är Röda havet. Utöver nominatformen finns också underarten N. h. serratus.

Källor 

Havsborstmaskar
hispidus